Sågtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lilla Sågtjärnet, sjö i Dals-Eds kommun, 
Stora Sågtjärnet, sjö i Dals-Eds kommun,  (33,7 ha)
Sågtjärnen, Västmanland, sjö i Hällefors kommun,  (5,93 ha)
Sågtjärnen (Ekshärads socken, Värmland, 666712-136467), sjö i Hagfors kommun,  (10,1 ha)
Sågtjärnen (Ekshärads socken, Värmland, 668738-137839), sjö i Hagfors kommun,  (17 ha)
Sågtjärnen (Norra Ny socken, Värmland, 670795-135199), sjö i Torsby kommun, 
Sågtjärnen (Norra Ny socken, Värmland, 671179-135900), sjö i Torsby kommun, 
Västra Sågtjärnen, sjö i Torsby kommun,  (8,13 ha)
Östra Sågtjärnen, sjö i Torsby kommun,  (23 ha)
Sågtjärnen (Älvdalens socken, Dalarna), sjö i Älvdalens kommun, 
Stor-Sågtjärnen, sjö i Mora kommun, 
Sågtjärnarna (Nås socken, Dalarna), sjö i Vansbro kommun, 
Sågtjärnen (Floda socken, Dalarna), sjö i Gagnefs kommun, 
Sågtjärnen (Leksands socken, Dalarna), sjö i Leksands kommun, 
Sågtjärnen (Norrbärke socken, Dalarna), sjö i Smedjebackens kommun, 
Sågtjärnen (Rättviks socken, Dalarna), sjö i Rättviks kommun,  (6,23 ha)
Sågtjärnen (Stora Skedvi socken, Dalarna), sjö i Säters kommun, 
Sågtjärnen (Äppelbo socken, Dalarna), sjö i Vansbro kommun, 
Sågtjärnen (Åls socken, Dalarna), sjö i Leksands kommun, 
Sågtjärnen, Gästrikland, sjö i Ockelbo kommun,  (17,1 ha)
Sågtjärnarna (Los socken, Hälsingland, 683272-145154), sjö i Ljusdals kommun, 
Sågtjärnarna (Los socken, Hälsingland, 683307-145134), sjö i Ljusdals kommun, 
Sågtjärnen (Bollnäs socken, Hälsingland), sjö i Bollnäs kommun, 
Sågtjärnen (Söderala socken, Hälsingland), sjö i Söderhamns kommun, 
Sågtjärnarna (Föllinge socken, Jämtland), sjö i Krokoms kommun, 
Sågtjärnarna (Offerdals socken, Jämtland), sjö i Krokoms kommun,  (4,34 ha)
Sågtjärnen (Alanäs socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun, 
Sågtjärnen (Fors socken, Jämtland), sjö i Ragunda kommun, 
Sågtjärnen (Frostvikens socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun,  (3,29 ha)
Sågtjärnen (Föllinge socken, Jämtland), sjö i Krokoms kommun, 
Sågtjärnen (Mattmars socken, Jämtland), sjö i Åre kommun, 
Väster-Sågtjärnen, sjö i Ragunda kommun,  (8,6 ha)
Öster-Sågtjärnen, sjö i Ragunda kommun,  (12,6 ha)
Sågtjärnen, Medelpad, sjö i Sundsvalls kommun, 
Sågtjärnen (Skorpeds socken, Ångermanland, 702543-159745), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (14,4 ha)
Sågtjärnen (Skorpeds socken, Ångermanland, 703200-158404), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Sågtjärnen (Sollefteå socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun, 
Sågtjärnen, Norrbotten, sjö i Piteå kommun,  (6,4 ha)
Sågtjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 727889-165593), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (6,74 ha)
Sågtjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 728072-165424), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (9,62 ha)
Sågtjärnen (Dorotea socken, Lappland), sjö i Dorotea kommun, 
Sågtjärnen (Jokkmokks socken, Lappland), sjö i Jokkmokks kommun,  (7,89 ha)
Sågtjärnen (Malå socken, Lappland), sjö i Malå kommun, 
Sågtjärnen (Sorsele socken, Lappland, 724629-159448), sjö i Sorsele kommun, 
Sågtjärnen (Sorsele socken, Lappland, 727049-155676), sjö i Sorsele kommun, 
Sågtjärnen (Tärna socken, Lappland), sjö i Storumans kommun, 
Sågtjärnen (Vilhelmina socken, Lappland), sjö i Vilhelmina kommun,  (5,2 ha)

Se även
Sågetjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn